I. Szergiusz pápa (kb. 650 – 701. szeptember 8.)
II. Szergiusz pápa (785/795 – 847. január 27.)
III. Szergiusz pápa (kb. 870 – 911. április 14.)
IV. Szergiusz pápa (965 k. – 1012. május 12.)